Truman hace referencia a varios artículos:

Personas y personajes
 Harry S. Truman (1884 – 1972), presidente de los Estados Unidos.
 Truman Capote (1924 – 1984), periodista y escritor estadounidense.
 Margaret Truman, escritora estadounidense de novela negra
 Truman George Yuncker, taxónomo botánico y pteridólogo estadounidense
 Bess Truman, esposa de Harry S. Truman y primera dama
 Truman O. Angell, arquitecto
 Will Truman, personaje de ficción de la serie de televisión Will & Grace

Lugares
 Truman (Minnesota), una ciudad ubicada en el condado de Martin en el estado estadounidense de Minnesota.
 Municipio de Truman (Dakota del Norte)
 Biblioteca y Museo Presidencial de Harry S. Truman
 Complejo Deportivo Truman Bodden, en las Islas Caimán

Además
 Truman (banda), banda chilena de rock.
 The Truman Show
 Delirio de The Truman Show , tipo de delirio persecutorio o de grandiosidad 
 Dewey Defeats Truman, titular erróneo de la primera plana de la edición del Chicago Tribune
 Doctrina Truman, medida creada por los Estados Unidos que pretendía dar apoyo a pueblos libres resistiendo los intentos de subyugación.
 USS Harry S. Truman (CVN-75), portaaviones de propulsión nuclear 
 Truman, película de 2015 dirigida por Cesc Gay.